

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Contea di Linn – contea con capoluogo Cedar Rapids (Iowa)
 Contea di Linn – contea con capoluogo Mound City (Kansas)
 Contea di Linn – contea con capoluogo Linneus (Missouri)
 Contea di Linn – contea con capoluogo Albany (Oregon)

Pagine correlate 
 Linn (pagina di disambiguazione)